Hrvatska:
 Nova Vas (Brtonigla), naselje u općini Brtonigla
 Nova Vas (Kršan), naselje u općini Kršan
 Nova Vas (Poreč), gradsko naselje Poreča

Slovenija:
 Nova Vas (Maribor, Slovenija), gradsko naselje Maribora